Шарль Анатоль Алексис де Лавестин (;  — ) — французский генерал, пламенный бонапартист, маркиз.

Луи Наполеон, готовясь к перевороту 2 декабря 1851 года, доверил де Лавестину командование Национальной гвардией. Позже де Лавестин был сенатором и начальником дома инвалидов.

Примечания

Литература 
 

генералы Франции
Маркизы Франции
Сенаторы Второй империи